Olaszország
Varano Borghi, település Olaszországban, Lombardia régióban, Varese megyében
Varano de’ Melegari, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Parma megyében
Varano-tó, tó Olaszország Puglia régiójában